Красивский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Красивский сельсовет — в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Красивский сельсовет — в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Красивский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области (упразднён).